Віола Амхерд (;  6 червня 1962, Бриг-Гліс, Вале, Швейцарія) — швейцарський політик, Віцепрезидент Швейцарії з 1 січня 2023 року. Член Федеральної ради Швейцарії та голова Федерального департаменту оборони, захисту населення і спорту Швейцарії з 1 січня 2019 року.

Біографія 
Віола Амхерд народилась в місті Бриг-Гліс в 1962 році. З 1969 до 1978 року вчилась у початковій та середній школі, після цього з 1978 до 1982 вчилась в Бриґському коледжі. З 1982 до 1987 вивчала юриспруденцію в Університеті Фрібура. Після цього до 1990 року проходила інтернатуру в Бриг-Глісі в якості адвоката та нотаріуса. В 1990 році отримала диплом нотаріуса, а в 1991 диплом та ліцензію адвоката від кантону Вале. В 1991 році почала власну адвокатську та нотаріальну практику, яка існувала аж до 2018 року. Також в 1994—2006 роках працювала, в якості часткової зайнятості, суддею Федеральної апеляційної комісії щодо персоналу.

Політичну кар'єру почала в 1992 році із посади члена Ради міста Бриг-Гліс. В 1996 році стала Віце-президентом міста, а в 2000 році президентом, і перебувала на цій посаді до 2012 року. З 31 травня 2005 до 31 грудня 2018 була депутатом в Раді кантонів Швейцарії від кантону Вале.

У жовтні 2018 році висунули її кандидатуру до Федеральної ради Швейцарії на заміну Доріс Лойтгард. 1 січня 2019 року, разом із Карін Келлер-Зуттер, вона увійшла до складу Федеральної ради Швейцарії. Одночасно із цим вона очолила Федеральний департамент оборони, захисту населення і спорту Швейцарії, ставши першою жінкою на чолі цього департаменту.

Віцепрезидент Швейцарії з 1 січня 2023 року.

Віола Амхерд нині є незаміжньою і живе в місті Бриг-Гліс.

Примітки

Посилання 

 Біографія на сайті Федерального департаменту оборони, захисту населення і спорту Швейцарії 
 Porträt von Bundesratskandidatin Viola Amherd  - SRF 
 Viola Amherds gefährliches Leben  - Republic 
 Verzettelt? (Viola Amherd - Ein Urteil. Eine Berufung. Einige Zweifel)  - 1815.ch 
 Überraschend grosse Departements-Rochade im Bundesrat  - SRF 
 Die doppelte Amherd  - Die Wochenzeitung 

Міністри Швейцарії
Швейцарські жінки-політики
Випускники Фрібурзького університету
Члени Федеральної ради Швейцарії